Kalikasthan (Achham)
 Kalikasthan (Doti)

Zobacz też